

Architettura 
Teatro Gerbino – teatro di prosa di Torino

Persone 
Aldo Gerbino – poeta italiano
Giuseppe Gerbino – docente e politico italiano
Saverio Gerbino – vescovo cattolico italiano
Stefano Gerbino di Cannitello – vescovo cattolico italiano